CAG est un sigle qui peut signifier :
 Collège André-Grasset, un établissement d'enseignement collégial pré-universitaire de Montréal ;
 Citrix Access Gateway, une solution propriétaire d'accès distant à des applications ;
 Combat Applications Group, l'un des noms de l'unité des forces spéciales américaines Delta Force ;
 Carte archéologique de la Gaule, une collection de livres ;
 charbon actif en grain, charbon actif utilisé dans le domaine du traitement des fluides ;
 Circulation Aéronautique Générale, Gestion de l'espace aérien civil qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile ;
 commande automatique généralisée, une fonction des commandes de vol électriques d'un avion permettant, en particulier, de contrer les effets des turbulences ;
 contrôle automatique de gain, un dispositif électronique très utilisé dans la réception radio.

CAG est un code qui peut signifier :
 un codon de la glutamine, selon le code génétique ;
 Aéroport de Cagliari-Elmas en Sardaigne, selon la liste des codes AITA des aéroports/C ;
 Guided Missile Heavy Cruiser (retiré), selon la liste des immatriculations des navires de l'US Navy.

Code IATA des aéroports